Crown steht für:

 Crown, britische Münze
 Crown (Manga), japanische Manga-Serie
 Crown (Band), Schweizer Band
 Crown International, amerikanischer Elektronikhersteller
 Toyota Crown, Automodell
 Ford Crown Victoria, Automodell
 Crown, anderer Name für Albatros (Schiff, 1973), Kreuzfahrtschiff
 Norwegian Crown, anderer Name für Balmoral (Schiff, 1988), Kreuzfahrtschiff

geografische Objekte:
 Crown Head, Landspitze von Coronation Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Crown Hills (Antarktika), Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 Crown Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Crown Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Biologie:
 Crown Group, ein Begriff aus der phylogenetischen Systematik, siehe Kronengruppe

Unternehmen:
 Crown Car Company, britischer Automobilhersteller
 Crown Coach Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Bussen
 Crown Equipment Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Gabelstaplern
 Crown Holdings, US-amerikanischer Verpackungsmittelhersteller
 Crown International, US-amerikanischer Hersteller von Audioequipment
 Crown Magnetic, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Crown Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Crown Motor Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Crown Resorts, australisches Glücksspielunternehmen
 Crown Worldwide Group, Logistikunternehmen aus Hongkong
 Detroit Auto Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Crown

Crown ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crown (Kalifornien)
 Crown (Kentucky)
 Crown (Minnesota)
 Crown (Missouri)
 Crown (Pennsylvania)
 Crown (West Virginia)

Crown ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Crown (1896–1990), US-amerikanischer Unternehmer
 Lester Crown (* 1925), US-amerikanischer Unternehmer
 Patricia L. Crown, US-amerikanische Archäologin und Anthropologin

Crown steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Crown and Eagle Mills, in North Uxbridge, Massachusetts, ID-Nr. 71001098
 Crown Cleaning and Dyeing Company Building, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 03000633
 Crown Heights Historic District, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 95001467
 Crown Hill Burial Park, in Wheat Ridge, Connecticut, ID-Nr. 08000708
 Crown Hill Cemetery, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 73000036
 Crown Hill National Cemetery, in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 99000486
 Crown King Ranger Station, in Crown King, Arizona, ID-Nr. 93000522
 Crown Mill Historic District, in Dalton, Georgia, ID-Nr. 79000751

Siehe auch:
 The Crown
 The Crowns
 Crown Heights
 Crown Hills
 Triple Crown
 Krone (Begriffsklärung)